Taissa Farmiga (née en 1994) est une actrice américaine d'origine ukrainienne.
 Vera Farmiga (née en 1973) est une actrice américaine d'origine ukrainienne, sœur de la précédente.